Синагога може да се односи на:

 Синагога, зграда у којој се обављају верске активности у јудаизму
 Синагога Ахрида, јеврејски је храм који се налази у Истанбулу
 Синагога у Бијељини, је јудаистички вјерски објекат, који је постојао у Бијељини
 Синагога у Дубровнику, је јудаистички верски објекат и музеј у Дубровнику. 
 Синагога у Нишу, је верски објакат јеврејске верске заједнице, изграђен у центру Ниша 1925.
 Суботичка синагога, синагога изграђена у Суботици 1902. године